Zhaoyuan – miasto w Chinach, w prowincji Szantung
 Zhaoyuan – powiat w Chinach, w prowincji Heilongjiang